Анато́лий Ива́нович Григо́рьев:
 Григорьев, Анатолий Иванович (1909—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Григорьев, Анатолий Иванович (1903—1986) — советский скульптор.
 Григорьев, Анатолий Иванович (1943—2023) — советский и российский физиолог.